John Mendelsohn ist der Name folgender Personen:

* John Mendelsohn (Historiker) (1928–1986), US-amerikanischer Historiker
 John Mendelsohn (Mediziner) (1936–2019), US-amerikanischer Mediziner